Дрим може бити:
 Дрим, река која настаје спајањем Белог и Црног Дрима
 Бели Дрим
 Црни Дрим

Види још 
 Подримље (вишезначна одредница)
 Задрима